То́биас Ми́ккельсен (; 18 сентября 1986, Хельсингёр) — датский футболист, правый полузащитник клуба «Хельсингборг». Выступал за сборную Дании.

Карьера

Клубная 
Профессиональную карьеру начал в «Люнгбю», с которым вышел в датскую Суперлигу. В 2007 году стал футболистом «Брондбю», заключив с клубом контракт на 4 года. Быстро стал основным игроком команды, но позднее из-за проблем со здоровьем выбыл из основного состава.

В 2009 году перешёл в «Норшелланн», где отыграл три года. С клубом дважды выиграл Кубок Дании, а в сезоне 2011/12 — и чемпионат.

С июля 2012 года по январь 2013 года выступал за немецкий «Гройтер». В январе 2013 года подписал долгосрочный контракт с норвежским «Русенборгом».

В сборной 
Выступал за молодёжную сборную Дании, провёл в её составе 11 матчей и забил 1 гол.

Впервые был вызван в сборную Дании в октябре 2011 года. Дебютировал в национальной команде 15 ноября в матче против команды Финляндии. Второй матч сыграл 29 февраля 2012 года против сборной России.

Был включён Мортеном Ольсеном в заявку сборной Дании на чемпионат Европы-2012.

Достижения 
 Чемпион Норвегии: 2015
 Чемпион Дании: 2011/12
 Обладатель Кубка Дании (2): 2009/10, 2010/11
 Серебряный  призёр чемпионата Норвегии (2) : 2013, 2014

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте FootballDatabase.eu
 
 
 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Люнгбю»
Игроки ФК «Брондбю»
Игроки ФК «Норшелланн»
Игроки ФК «Гройтер Фюрт»
Игроки ФК «Русенборг»